Сицилия — топоним.

 Сицилия — крупнейший остров в Средиземном море, принадлежащий Италии.
 Сицилия — провинция Древнего Рима.
 Графство Сицилия — норманнское государство в Южной Европе в XI—XII веках.
 Королевство Сицилия — государство, существовавшее на юге современной Италии с XII до начала XIX века.
 Сицилия — область в современной Италии.
 Сицилия — броненосец итальянского флота.
 (1258) Сицилия — астероид.

См. также 
 Сицилийский эмират
 Королевство обеих Сицилий
 Сисилья
 Вивес-и-Сисилья, Жоан Энрик